Паути́нник абрико́сово-жёлтый, или ора́нжевый () — вид грибов, входящий в род  семейства .

Описание 
Пластинчатый шляпконожечный гриб с паутинистым покрывалом. Шляпка взрослых грибов достигает 3—8 см в диаметре, у молодых грибов выпуклая, затем раскрывается до плоской, в центре с бугорком или без него, охотно впитывающая воду (гигрофанная). Поверхность немного блестящая, в дождливую погоду клейкая, желтовато-бурая или красновато-бурая, при подсыхании охристо-жёлтая. Пластинки гименофора приросшие зубцом к ножке, часто расположенные, у молодых грибов желтовато- или буровато-охристые, затем, при созревании спор, ржаво-коричневые.

Кортина белая.

Мякоть беловатая, со слабым редечным запахом.

Ножка достигает 6—13 см в длину и 0,8—1,5 см в толщину, цилиндрическая или расширяющаяся книзу, с шелковисто-волокнистой белой поверхностью, с малозаметными белыми же поясками кортины.

Споровый отпечаток ржаво-коричневого цвета. Споры 7,5—9×5—6 мкм, эллиптические, с неровной бородавчатой поверхностью. Хейлоцистиды имеются.

Мякоть при контакте с гваяколом окрашивается в зелёный, с фенолом — в красно-коричневый. Цветовой реакции на щелочь, формалин или нитрат серебра не идёт.

Съедобный мясистый гриб, к определению которого, однако, следует подходить с осторожности ввиду наличия родственных несъедобных видов.

Сходные виды 
Относится к группе трудноотличимых видов подрода Telamonia. Некоторые из них:
  отличается булавовидным утолщением с мякотью губчатой консистенции в основании ножки.
  отличается буроватой ножкой и округлыми спорами.
  также окрашен довольно ярко, отличается почти округлыми спорами.
  отличается округлыми спорами и коричневатой ножкой.

Экология и ареал 
Широко распространён по бореальной зоне Евразии и Северной Америки. Произрастает в хвойных (в основном, еловых) лесах с конца лета по начало осени.

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Съедобные грибы
Паутинниковые
Грибы Евразии
Бореальные грибы
Грибы Северной Америки
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum